Holme (Aarhus)
 Holme (Cambridgeshire)
 Holme (Cumbria)
 Holme (Noorwegen)
 Holme (North Yorkshire)
 Holme (Nottinghamshire)
 Holme (parochie)
 Holme Olstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Holme Olstrup (parochie), parochie in Denemarken
 Holmegaard